Spink ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Spink (* 1948), britischer Politiker
 Cyrus Spink (1793–1859), US-amerikanischer Politiker
 Ian Spink (1932–2011), britischer Musikwissenschaftler
 J. C. Spink (1972–2017), US-amerikanischer Filmproduzent
 John Stephenson Spink (1909–1985), britischer Romanist und Französist
 Nigel Spink (* 1958), englischer Fußballspieler
 Solomon L. Spink (1831–1881), US-amerikanischer Politiker
 Tylor Spink (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Tyson Spink (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler

Spink bezeichnet außerdem:
 Spink (Idaho), ein Ort im Valley County in Idaho
 Spink (Irland), ein Dorf im irischen County Laois
 Spink County, ein County im US-Bundesstaat South Dakota
 Yves Spink (Album), ein Musikalbum des Schweizer Rappers Bligg
 Spink & Son, britisches Auktionshaus

Siehe auch:
 Spinks